DTK steht für:
 Depressions-Test für Kinder, siehe Depression #Diagnose
 Desired Track, siehe Kurs (Navigation) #Kurskorrekturen
 Deutscher Teckelklub 1888, Vereinigung deutscher Dackelzüchter
 Deutsches Talsperrenkomitee, deutsche Gruppe der Fachleute der Internationalen Kommission für große Talsperren
 Die TeXnische Komödie, Mitgliederzeitschrift der Deutschsprachigen Anwendervereinigung TeX
 Diagnostik- und Testkuratorium, ein Organ zur psychodiagnostischen Qualitätssicherung
 Digitale Topographische Karte, siehe Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem #Ziel

dtk steht für:
 Tene Kan (ISO-639-3-Code), eine der beiden Varietäten von Western Plains Dogon, einem der Dialekte von Dogon (Sprache), einer Niger-Kongo-Sprache in Mali und Burkina Faso

Abkürzung